«Грэмми» в номинации «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» присуждается с 1992 года. Ежегодно Национальная академия искусства и науки звукозаписи США выбирала несколько претендентов за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

С момента своего создания, номинация претерпела несколько изменений в названии — в 1992 она вручалась как Best Traditional Pop Performance (), с 1993 по 2000 года присуждалась под названием Best Traditional Pop Vocal Performance (), начиная с 2001 года вручается как «Лучший традиционный вокальный поп-альбом». Номинация содержит следующие требования «свыше 51 % материала альбома должны быть вокальные треки», формулировка «традиционный стиль» подразумевает, что за основу «содержания песен, вокального стиля и инструментальных аранжировки» должен использоваться материал из Great American Songbook.

Впервые, в этой категории, награда присуждалась на 34-й церемонии премии «Грэмми». Победу одержала певица Натали Коул, перепевшая знаменитый хит своего отца — «Unforgettable». Это единственный случай, когда награда была вручена за песню, а не за альбом.

По состоянию на 2016 год, Тони Беннетт удерживает рекорд по количеству побед — всего 13 (в том числе, совместные с k.d. lang и с Lady Gaga). Кроме Беннетта, единственными двукратными лауреатами категории являются: Натали Коул и Майкл Бубле. Представители США побеждали в этой номинации больше всего — 21 раз, также призёрами становились уроженцы: Канады — 7 раз, Великобритании — 3 раза и Италии — 1 раз.

Номинантами были произведения, изданные в предыдущий календарный год, относительно текущей церемонии «Грэмми».

Список лауреатов 

  Ссылка на церемонию «Грэмми», прошедшую в этом году.
  Кавычками обозначены — песни (синглы), курсивом — альбомы.

См. также 
 Список наград Грэмми

Примечания

Ссылки 
 
 

Грэмми
Награды, появившиеся в 1992 году